Серебряные-Оболенские — русский княжеский род, отрасль князей Оболенских.

 Серебряный-Оболенский, Борис Васильевич — русский военный деятель XVI века, дедиловский, брянский и тульский воевода.
 Серебряный-Оболенский, Василий Семёнович (ум. около 1570) — боярин, воевода и «дворецкий Углицкий» царя Ивана Васильевича.
 Серебряный-Оболенский, Пётр Семёнович (ум. в 1570) — боярин и воевода царя Ивана Васильевича.
 Серебряный-Оболенский, Семён Дмитриевич (ум. в 1535) — боярин, воевода Великого государя Василия III. Участник Смоленского взятия 1514 года.

Литературные персонажи 
Князь Никита Романович Серебряный — легендарный отважный заступник за правду, герой, часто встречающийся в русском былинном и песенном эпосе. Герой романа «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого.